Daurade peut être :
 une Daurade, une espèce de poissons ;
 une dorade royale, un poisson ;
 un quartier toulousain : La Daurade ;
 son église, la basilique de la Daurade ;
 et son port, le port de la Daurade.